Colin Clark (economista) (1905–1989) — economista e estatístico britânico-australiano

Colin Clark (cineasta) (1932–2002) — cineasta e argumentista britânico

Desambiguações de antropônimos